

Spoljašnje veze 
 Mesjejev katalog, SEDS 
 Benetov katalog, SEDS 
 Zunajgalaktična podatkovna baza NASA/IPAC (NED) 
 CDS baza astronomskih podatkov (SIMBAD)

Galaksije